North Efate United Football Club é um clube de futebol vanuatuense com sede em Éfaté. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2006.

Clubes de futebol de Vanuatu